Biatriospora är ett släkte av svampar. Biatriospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biatriospora